Жан Тайандье (; ) — французский футболист, игравший на позиции вратаря.

Клубная карьера 
Профессиональную карьеру начал в составе столичного «Расинга». За 9 сезонов Тайандье сыграл в 154 матчах. В 1964 году перешёл в состав «Ланс», где также принял участие в более 100 играх. Карьеру футболиста завершил в 1969 году, выступая за «Канн».

Клубная статистика

Карьера за сборную 
Дебют за национальную сборную Франции состоялся 9 июля 1960 года в матче против сборной Чехословакии. Был включен в состав сборной на домашний чемпионат Европы 1960. Всего Тайандье провёл за сборную 3 матча.

Ссылки 
 Профиль
 Профиль

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Расинг» Париж
Игроки ФК «Ланс»
Игроки ФК «Канн»